Bill Hall (baseball, 1894)
 Bill Hall (baseball, 1928)
 Bill Hall (baseball, 1979)